Estefanía de Hohenzollern-Sigmaringen(en alemán, Stephanie von Hohenzollern-Sigmaringen; Krauchenwies, 15 de julio de 1837-Lisboa, 17 de julio de 1859) fue reina de Portugal como la esposa del rey Pedro V de Portugal, por espacio de un año.

Biografía 
Nació en Krauchenwies, Sigmaringen, como la hija mayor del príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen, jefe de la Casa de Hohenzollern-Sigmaringen, y de su esposa, la princesa Josefina Federica de Baden. Sus abuelos maternos eran el gran duque Carlos II de Baden y Estefanía de Beauharnais, princesa de Francia.

Tuvo cinco hermanos, incluyendo al que se convertiría en el primer rey de la dinastía Hohenzollern de Rumania, Carlos I. Su hermano mayor, Leopoldo, sucedió a su padre y se convirtió en príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen, y su hermana menor María fue la madre del rey Alberto I de Bélgica, condesa de Flandes por su matrimonio con el príncipe Felipe de Bélgica, conde de Flandes.

Recibió, naturalmente, una educación católica.

Cuando Estefanía tenía once años, su padre abdicó sus derechos al principado en nombre del rey de Prusia, y se mudó con su familia al Palacio Jägerhof, en Düsseldorf, donde creció en medio de hermosos jardines. Fue artísticamente formada, entre otros, por Heinrich Mücke en la pintura y Clara Schumann en el piano.

Matrimonio 

Estefanía se casó por poderes con el rey Pedro V de Portugal, el 29 de abril de 1858 en la Catedral de Santa Eduvigis de Berlín, donde el novio estuvo representado por su hermano, el príncipe Leopoldo. El conde de Lavradio, Francisco de Almeida Portugal, fue responsable del contrato de matrimonio. El 3 de mayo, Estefanía partió de Düsseldorf con su hermano, Leopoldo, y el representante de Prusia, Rodolfo de Stillfried-Rattonitz.  Llegaron en tren a Ostende, donde abordaron el barco de vapor Mindelo a Plymouth, Inglaterra. La corbeta Bartolomé Días la estaba esperando para ir a su nueva patria. 

Llegaron al Tajo el 17 de mayo de 1858, a bordo de la corbeta Bartolomé Días. El pintor João Pedroso retrató su llegada, y hoy en día la imagen está presente en el Palacio de Ajuda. Al día siguiente, el 18 de mayo, en la Iglesia de Santo Domingo, en Lisboa, Estefanía se casó con el rey Pedro V, convirtiéndose así en reina consorte de Portugal.

Tanto la novia y el novio estaban a unos meses de cumplir su vigésimo primer cumpleaños. Pasaron su luna de miel en Sintra, paseando cogidos del brazo por las montañas, repetidamente.

Pedro V, para impresionar a su consorte, no reparó en gastos en la decoración de las habitaciones del Estefanía en el Palacio de las Necesidades. Ordenó traer de París los muebles, lámparas, alfombras y telas de tapicería y cortinados.

Hermosa y educada, Estefanía escribió cartas íntimas a su madre en francés. En una de ellas criticaba la alta sociedad portuguesa: "Los portugueses tienen el sentido de lujo y la pompa, pero no de la dignidad". Aunque sentía anhelo de las orillas del Rin y no le gustaba el calor y la aridez de Lisboa, Estefanía escribió que apreciaba Sintra y Mafra. La compañía de su suegro, el rey Fernando II, no le agradaba.

Caridad 
Junto con su marido, Estefanía fundó varios hospitales e instituciones de beneficencia, lo que le valió un gran halo de popularidad entre los portugueses de todas las tendencias políticas y sociales.

El Hospital de Doña Estefanía, en Lisboa, fue llamado así en su honor.

Muerte 
Sin embargo, poco tiempo después, ella enfermó de difteria y murió un año más tarde en Lisboa, a la edad de 22 años. La enfermedad había sido contraída durante una visita a Vendas Novas.

La muerte de Estefanía dejó muy consternado no sólo el rey, sino también el pueblo en general, que desarrolló por ella un gran afecto. Debido a su muerte prematura, la pareja no tuvo hijos. De hecho, la autopsia revelaría que la reina había muerto virgen.

Su cuerpo fue enterrado en el Panteón de los Braganza, en el interior de la Iglesia de San Vicente de Fora, en Lisboa.

Pedro nunca se casó de nuevo y murió de cólera dos años después, el 11 de noviembre de 1861. Fue sucedido por su joven hermano, Luis.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Gran maestre de la Orden de la Reina Santa Isabel.
  Dama gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Marek, Miroslav. ''" Genealogía Hohenzollern-Sigmaringen.'

Reinas consortes de Portugal (con la casa de Braganza)
Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen
Damas grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Grandes maestres de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal)
Reinas consortes del siglo XIX
Consortes reales de la casa de Hohenzollern
Duquesas consortes de Braganza
Duquesas consortes del siglo XIX